Karol III Gruby (839-888) – król wschodniofrankijski 876-887, cesarz 881-888
 Karol III Prostak (879-929) – król zachodniofrankijski 898-922
 Karol III Walezjusz (1270–1325) – hrabia Andegawenii i Maine 1290–1325
 Karol III z Durazzo (1345–1386) – król Neapolu 1382–1386; król Węgier jako Karol II
 Karol III Szlachetny (1361–1425) – król Nawarry 1387–1425
 Karol III Dobry (1486–1553) – książę Sabaudii 1504–1553
 Karol III de Burbon-Montpensier (1490–1527) – książę Burbonii 1505–1527
 Karol III Gonzaga (1629–1665) – książę Mantui i markiz Montferratu 1637–1665; książę Nevers jako Karol IV
 Karol III Filip (1661–1742) – elektor Palatynatu 1716–1742
 Karol III Wilhelm (1679–1738) – margrabia Badenii-Durlach 1709–1738
 Karol III Habsburg (1685–1740) – król Węgier i arcyksiążę Austrii 1711–1740; cesarz rzymsko-niemiecki jako Karol VI
 Karol III Hiszpański (1716–1788) – król Hiszpanii 1759–1788; król Neapolu jako Karol VII; król Sycylii jako Karol IV
 Karol III Jan (1763–1844) – król Norwegii 1818–1844; król Szwecji jako Karol XIV Jan
 Karol III Grimaldi (1818–1889) – książę Monako 1856–1889
 Karol III Parmeński (1823–1854) – książę Parmy 1848–1854
 Karol III Habsburg (1887–1922) – król Czech 1916–1918; cesarz Austrii jako Karol I
 Karol III (ur. 1948) – król Wielkiej Brytanii od 2022